Аданку́р-ле-О-Клоше́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 55 км на північний захід від Парижа, 90 км на південь від Ам'єна, 33 км на південний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 136 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 357,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Аданкур-ле-О-Клоше на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Аданкур-ле-О-Клоше на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза